I. Apafi Mihály (1632–1690, uralkodott 1661–1690) erdélyi fejedelem
II. Apafi Mihály (1676–1713, uralkodott 1690–1701) erdélyi fejedelem